Аббревиатура КТП может означать:
 Контрольно-технический пункт
 Комплектная трансформаторная подстанция
 Квантовая теория поля
 Карта технологических процессов
 Календарно-тематический план
 Карточка тушения пожара
 Клуб туристической песни
 Контактная теплопроводящая паста (не путать с КПТ — кремнийорганической разновидностью КТП)
 Календарно-тематический план
 КТП (футбольный клуб) (Котка, Финляндия)
 КТП — прицепной трамвайный вагон к моторным вагонам КТМ-1 и КТМ-2 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода